Adrian Schuler (ur. 28 października 1992 w Einsiedeln) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant SC Einsiedeln. Dwukrotny brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2009). Medalista mistrzostw kraju.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2005 w konkursie Alpen Cup w Kranju. W październiku 2006 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 6. miejsce w Einsiedeln. W grudniu 2007 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 47. lokatę w Einsiedeln. W latach 2008–2011 czterokrotnie startował w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Indywidualnie najlepszy wynik (25. miejsce) – osiągnął podczas debiutu w 2008 roku w Zakopanem. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w lutym 2013, zajmując 33. miejsce w konkursach Alpen Cupu w Kranju.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Einsiedeln – 8 października 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992